Informações do sistema é um aplicativo veiculado no Windows.

História

Informações do sistema foi encomendado pelo então diretor geral da Microsoft, Steve Ballmer em julho de 1996. Steve queria um software para ver as informações do Windows.

O software foi criado em 1997, como opção do Office 97, na qual mostravam informações da versão do Windows. O aplicativo conseguiu fazer sucesso, e o que era para ser uma ferramenta do Office, tornou-se o maior triunfo das versões do Windows. No Office 97, o aplicativo era chamado Info. do sistema. No Windows, seu nome foi mudado para Informações sobre o sistema.

Informações do sistema é considerado hoje um dos maiores sucessos em softwares para informações, sem contar que é visto como ótimo local para divulgação de dados e relatórios. Grandes ferramentas já apareceram no menu Ferramentas, entre eles: Dr. Watson, Scandisk, Utilitário de configuração do sistema, Agente de exclusão automática de driver, Verificador de registro, Verificador de arquivos do sistema, Ferramenta de informações de atualização, entre outros.

Curiosidades

No Windows XP, o nome do aplicativo passou a ser Informações do sistema.
Atualmente, no Windows XP e Windows Vista, o aplicativo é localizado no Centro de ajuda e suporte.

Componentes do Windows